El término Acay puede referirse a:

 La localidad de Abra del Acay en la provincia de Salta, Argentina;
 La localidad de Acahay en Paraguay.